Produsele lactate sunt alimentele produse din lapte. Unele protate sunt obținute prin separarea cazeinei de zer în urma închegării laptelui cu ajutorul cheagului sau ca urmare a prezenței de acid lactic rezultat în urma fermentării lactice a lactozei prezente în mod natural în lapte.

Vezi și
unt
smântână
iaurt
chefir
lapte bătut
brânză
caș
mozzarella

Produse lactate